Giovanni Agnelli e C. S.a.p.az. est une société italienne, fondée en 1984 sous forme de société à responsabilité limitée et transformée en 1987 en société en commandite par actions, fondée par Gianni Agnelli et actuellement détenue par une centaine de membres des familles Agnelli et Nasi, descendants du sénateur Giovanni Agnelli, l'un des fondateurs de FIAT.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Fabbrica Italiana Automobili Torino
 Gianni Agnelli
 Giovanni Agnelli

Entreprise ayant son siège à Turin